Темгенево — название населённых пунктов в России:

 Темгенево — деревня в Касимовском районе Рязанской области.
 Темгенево — село в Сасовском районе Рязанской области.